Jako zeleň lze chápat:

rostliny
 cévnaté rostliny – kmen vyšších rostlin
 veřejná zeleň – veřejně přístupné porosty

barviva, pigmenty, reagencie
 zeleň anthracenová – barvivo pro mikroskopii
 zeleň Bindschedlerova
 zeleň brilantní – též smaragdová nebo ethylová zeleň, C27H34N2O4S, barvivo pro mikroskopii
 zeleň bromkresolová indikátor pH, C21H14Br4O5S
 zeleň malachitová – chemická reagencie, dezinfekce
 zeleň pinakryptolová – používaná mj. při některých způsobech vyvolání kinofilmů
 zeleň svinibrodská – barvivo a insekticid